World Trophy Soccer – videogioco del 1989 per Amiga, Atari ST, Commodore 64, DOS (titolo americano)
 World Trophy Soccer – videogioco del 1992 per Mega Drive (titolo americano)